Garde d'acier peut faire référence à:
Garde d'acier, un parti imaginaire syldave
La Garde d'acier, un manga